Muggendorf heißen:

 Muggendorf (Niederösterreich), Gemeinde im Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich

Ortsteile:
 Muggendorf (Wiesenttal), Gemeindeteil von Wiesenttal, Landkreis Forchheim, Bayern
 Muggendorf (Gemeinde Straden), Ortschaft und Katastralgemeinde von Straden, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Siehe auch: 
 Muckendorf
 Müggendorf